Park Place Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Park Place Historic District (Minnesota), ID-Nr. 85001924
 Park Place Historic District (Virginia), ID-Nr. 06000029